Ercan est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
 Ercan Aktuna (1940–2013), footballeur turc ;
 Ercan Kazaz (né en 1967), pilote de rallye turc.

Nom de famille 
 Abdullah Ercan (né en 1971), footballeur puis entraîneur turc ;
 Şeyma Ercan (né en 1994), joueuse de volley-ball turque.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc
Prénom turc